Rana criolla puede referirse a:
 La rana criolla (Leptodactylus chaquensis).
 La rana criolla o rana sapo llanera (Leptodactylus luctator).